Кинкејд има више значења:
 Кинкејд (Западна Вирџинија)
 Кинкејд (Илиноис)
 Кинкејд (Канзас)